Twyford peut désigner :
 Twyford, un village du Berkshire, en Angleterre ;
 Twyford, un village du Buckinghamshire, en Angleterre ;
 Twyford, un village du Derbyshire, en Angleterre ;
 Twyford, un village du Hampshire, en Angleterre ;
 , un village du Leicestershire, en Angleterre ;
 , un hameau du Norfolk, en Angleterre.